Соревнования в прыжках с шестом у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 10 августа в столице Греции Афинах.

Призёры

Финал 

DNF — отказался от прыжков, CR — рекорд чемпионатов мира, SB — лучший результат в сезоне.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997